In die Falle gelockt steht für:

Der Westerner, einen  US-amerikanischer Western Film
Come Clean, einer der deutschen Titel eines Films von Laurel und Hardy